Ярославский сельсовет — сельское поселение в Никифоровском районе Тамбовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Ярославка.

География 
По территории сельсовета протекает река Польной Воронеж.

На территории сельсовета недалеко от села Ярославка находится крупное Ярославское водохранилище.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З «Об установлении границ и определении места нахождения представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области»

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Лысовка.

Примечания 

Муниципальные образования Никифоровского района
Сельские поселения Тамбовской области